Спи́сок де́йствующих сена́торов США включает в себя участников и участниц верхней палаты Конгресса США , срок полномочий которого начался 3 января 2023 года. Состав палаты определился по итогам выборов 2022 года.

Сенат состоит из 100 персон, представляющих свои штаты. На каждый из штатов отводится два сенатора, избираемых сроком на 6 лет. Выборы в Сенат проводятся одновременно с выборами в Палату представителей.

Все места в Сенате делятся на «три класса». Каждые два года проходят выборы сенаторов одного из классов (треть всей палаты), что обеспечивает преемственность законодательной власти.

В случае досрочного выбывания сенатора на вакантное место, назначаются нерегулярные внеочередные выборы по соответствующему классу, проводящиеся одновременно с регулярными выборами. Срок полномочий сенатора, избранного на нерегулярных выборах, будет длиться 2 или 4 года, то есть закончится в день окончания полномочий всех других сенаторов его класса.

Сенаторы от каждого штата обязательно примыкают к двум разным классам. Переизбираются они в своих округах на регулярных выборах соответственно через 2 и 4 года поочерёдно. При этом оговорён и случай приёма в состав США нового штата — в каких именно 2 классах будут места для 2 новых сенаторов — определится случайным образом, а именно подкидыванием монеты.

Сенатором США может быть лицо, достигшее 30-летнего возраста, являвшееся гражданином США как минимум предшествующие выборам 9 лет и являющееся жителем штата, который желает представлять. В первые годы существования Сената возрастной ценз несколько раз нарушался (но после 1818 года таких случаев не было). Джо Байден был избран сенатором в 29-летнем возрасте, но к моменту присяги ему исполнилось 30.

Состав Сената США

Руководство Сената

Список действующих сенаторов США

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 Конституционное право зарубежных стран. Краткий курс. — Издательский дом «Питер». — ISBN 9785469011248

Ссылки

См. также 
 Список сенаторов США в 2021—2023 годах
 Список сенаторов США

Государственное устройство США
США